De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor de stad Groningen en de Ommelanden, waar men in februari 1583 tien dagen oversloeg. In 1594 ging men in november terug naar de Juliaanse kalender: 19 - 10 november. Uiteindelijk ging Groningen, gelijk met Friesland in 1700/1701 definitief over op de gregoriaanse kalender door de eerste dagen van januari over te slaan: 31 december - 12 januari.

Overgangskalender
1583
Geschiedenis van Groningen (stad)